Toponímia:
 Massís de l'Altai, regió muntanyosa de l'Àsia 
 República de l'Altai, subjecte federal de Rússia que limita amb Mongòlia, Xina i el Kazakhstan al sud-oest
 Territori de l'Altai, subjecte federal de Rússia que limita amb el Kazakhstan, les províncies de Novosibirsk i Kèmerovo i amb la república de l'Altai 
 Altai o Aletai, ciutat del Turquestan Oriental, avui a la República Popular de la Xina
 Prefectura d'Altai, prefectura del Turquestan Oriental, avui a la República Popular de la Xina
 Província de Govi-Altai, província de Mongòlia 
 Altai (ciutat), ciutat de Mongòlia, a l'aimag o província de Govi-Altai 
 Etnografia: Altai (tribu), tribu turca.
 Lingüística: Llengua altai, una de les llengües turqueses

Vegeu també 
 Altais, una estrella de la constel·lació del Dragó.